Pamialluk bezeichnet:
 Pamialluk, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Pamialluk (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Pamialluk (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland